Такмичње у трчању на 1.500 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранила Асли Чакир Алптекин из Турске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 1.500 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
|1.|| Сифан Хасан,  || 3:57,00 || 5. јул||1. СРЛ
|-
|2.|| Абеба Арегави,  || 3:57.57 || 31. мај||4. СРЛ 
|-
|3.|| Лора Мјур,  || 4:00,07 || 5. јул||8. СРЛ
|-
|4.|| Лора Вејтман,  || 4:00,17 || 5. јул||10. СРЛ 
|-
|5.|| Љуиза Гега, || 4:03,12 || 21. мај||17. СРЛ - НР
|-
|6.|| Мераф Бахта,  || 4:03,16 || 8. јун||18. СРЛ
|-
|7.|| Ингвил Мокестад Бовим,  || 4:04,11 || 19. јул||23. СРЛ
|-
|8.|| Светлана Карамашева,  || 4:04,45  || 26. јул||25. СРЛ
|-
|9.|| Нурија Фернандез,  || 4:04,67 || 19. јул||26. СРЛ
|-
|10.|| Морин Костер,  || 4:04,92 || 8. јун||29. СРЛ
|-
|
|-
|=19.||Амела Терзић, ||4:07,34||1. јул ||52. СРЛ	
|}

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарлки у трци на 1.500 метара са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014  и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су подељене у 2 групе:прву са 12 и другу са 13 атлетичарки. У финале су пласиране по 4 првопласиране из обе групу (КВ) и четири по постигнутом резултату (кв''').

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном